BESM steht für
 BESM (Computer), Name einer Serie russischer Mainframe-Computer 
 Big Eyes, Small Mouth, ein Rollenspiel

BESM